31-е первенство России по мини-футболу (Париматч — Высшая лига) начнётся 4 сентября 2021 года и закончится в апреле 2022 года. Титул чемпиона будет защищать московский КПРФ-2.

Участники 

В этом сезоне турнир пройдёт в 3 этапа:
 I этап - Регулярный чемпионат (участники будут разделены на 2 конференции: «Восток» и «Запад». В конференции «Запад» команды сыграют по 2 игры: на своём и чужом поле, а в группе «Восток» команды поделены на подгруппы (Север, Юг, Запад, Центр, Восток), каждые команды подгрупп сыграют матчи в два круга «на своём и чужом поле»). 
 II этап - По итогу регулярного чемпионата, команды занявшие в своих конференциях 1-8 места, выходят в 1/8 финала. В этом раунде 1-4 места сыграют с командами занявшие 5-8 местами в своих конференциях. Все матчи пройдут до двух побед, команды сыграют «на своём и чужом поле». 
 III этап - В 1/4 финала выйдут лучшие 4 команды из двух конференций, победившие в 1/8, и проведут матчи между собой. Команды сыграют «на своём и чужом поле». Победитель чемпионата определится в финале

Ориентировочное окончание турнира в группах — апрель 2021 года. Победитель определится в стадии плей-офф. Состав на этот сезон подразумевает больше 10 команд в двух конференциях. В этом сезоне новосибирский «Сибиряк» и сургутский «Факел» выступят в западной конференции, а не в восточной, Газпром-бурение после двух медальных сезонов не выступит в этом сезоне, также не выступят уфимская «АЛГА», «Волгарь», Корпорация АСИ. Присоединятся клубы из Иркутска и Барнаула.

После двух сезонов в Высшей лиге, Голден Игл прекратила своё существование по финансовым причинам

Ушли из Высшей Лиги:

 Газпром бурение-ПБГ (Щёлково) - бронзовый и серебряный призёр Высшей лиги.
 АЛГА (Уфа)
 МФК «Волгарь» (Астрахань)
 Корпорация АСИ (Кемерово)
 УрФУ (Екатеринбург)
 Северная двина (Архангельск) - после двух сезонов существования клуб был закрыт

Пришли в Высшую Лигу:

 МФК «Заря» (Якутск) - спустя сезон вернулся в первенство
 ИрАЭРО (Иркутск)
 АлтПолитех (Барнаул)
 Триумф-НЦВСМ (Новосибирск)
 Поморье (Архангельск)

Запад

Восток

Регулярный чемпионат

Восток 

 

Бомбардиры:
 Дмитрий Куликов (А-Тур) — 5
 Михаил Жиляев (ГТС-Самара) — 4
 Николай Ускоев (ИрАЭРО) — 4
 Артём Зайнутдинов (Южный Урал) — 3
 Дмитрий Катанэ (СибТранзит) — 3

Лидеры регулярного чемпионата Восток

Запад 

Бомбардиры:
 Виталий Коданев (Новая генерация-Д) — 6
 Александр Райхель (Спартак-Донецк) — 5
 Никита Кузнецов (Сибиряк) — 5
 Станислав Агеев (Спартак) — 5
 Никита Илько (КПРФ-2) — 5

Лидеры регулярного чемпионата Запад

1/8 финала 
В стадию 1/8 финала проходят по 8 команд из каждого дивизиона. Команды играют по два матча (дома и в гостях). Команды, которые оказались выше по итогам регулярного чемпионата, играют ответные матчи дома. Победитель определяется по сумме двух игр. Выигравшие команды отправляются в четвертьфинал первенства.

Плей-офф 
Согласно Регламенту, первые номера рейтинга в своих конференциях сыграют с командами, ставшими четвёртыми в другой конференции. Вторые номера рейтинга сыграют с третьими по той же системе. Команды встречаются дважды — дома и в гостях. При этом команда, занявшая в регулярном чемпионате более высокое место, второй матч играет дома. Победитель определяется по сумме двух игр. Выигравшие команды отправляются в полуфинал первенства. Победители полуфиналов отправляются в финал первенства, проигравшие сыграют матчи за 3-е место.

См. также 
 Чемпионат России по мини-футболу 2021/2022
 Кубок России по мини-футболу 2021/2022

Ссылки 
 Высшая лига на сайте АМФР 
 Дивизион «Восток» на сайте МОО «СФФУ и ЗС»

Примечания 

Соревнования по мини-футболу в России